Военное министерство, орган управления в некоторых государствах:
 Военное министерство Болгарии — орган управления в Болгарии. 
 Военное министерство Бразилии — орган управления в Бразилии.
 Военное министерство Российской империи — орган управления в России имперского периода.
 Военное министерство СССР — орган управления в Союзе ССР.
 Военное министерство США — орган управления в Соединённых Штатах Америки.
 и в других.

См. также 
 Министерство обороны (значения)
 Министерство национальной обороны